Jméno a příjmení Luther Blissett má více nositelů či uživatelů:

 Luther Blissett (fotbalista) (* 1958) – anglický fotbalista
 Luther Blissett (pseudonym) – pseudonym užívaný více umělci a aktivisty